Mirror (computação)
 Daily Mirror - tabloide britânico

Música 
 Mirror (canção de Lil Wayne)
 Mirror (álbum de The Rapture)

Veja também 
 Mirror Mirror

Desambiguação